Tursko, localité tchèque 
 Tursko, localité de Grande-Pologne
 Tursko, localité de Petite-Pologne, Voïvodie de Sainte-Croix 
 Tursko Małe-Kolonia, localité en Pologne, gmina de Połaniec 
 Tursko Wielkie, localité en Pologne, Voïvodie de Sainte-Croix